Возрожде́ние может означать:

История 
 Возрождение — эпоха в европейской истории, пришедшая на смену Средним векам (XIV—XVI вв.).
 Возрождение XII века — следующий после Каролингского возрождения значительный взлёт культурного и творческого самосознания Западной цивилизации.
 Бенгальское Возрождение — течение в индийском искусстве, возникшее на рубеже XIX—XX вв. под влиянием роста национально-освободительного движения.
 Гэльское возрождение — система мероприятий по возрождению в Ирландии ирландского языка и традиционной ирландской культуры, начатая в конце XIX века и продолжающиеся по сей день.
 Исламское возрождение (Золотой век ислама) — исторический период примерно с VIII по XIII в. н. э., в начале которого Арабский халифат был крупнейшим государством своего времени.
 Итальянское Возрождение — важнейшая эпоха в истории Италии, заложившая основы новой общеевропейской культуры.
 Каролингское возрождение — период интеллектуального и культурного возрождения в Западной Европе в конце VIII—середине IX века.
 Национальное Возрождение славянских народов (Славянское возрождение) — процесс становления национального самосознания у находившихся под властью Османской или Австрийской империй южных и западных славян в конце XVIII — середине XIX вв, и подчас связанный с борьбой за политическую независимость.
 Болгарское национальное возрождение (Българското национално възраждане) — период болгарской истории (конец XVIII—XIX вв.) связанный с образованием болгарской нации и борьбой народа за освобождение от османского гнета.
 Остготское возрождение — подъём культуры в Остготской Италии в V—VI веках в период правления Теодориха Великого.
 Оттоновское Возрождение — краткий период (в конце Х в.) подъёма культурной жизни в Германии при императорах Саксонской династии — Оттонах.
 Палеологовское возрождение — период в истории византийского искусства с 1261 по 1453 год, совпадающий со временем правления династии Палеологов, последний взлёт культуры в истории Византии.
 Расстрелянное возрождение — определение литературы и искусства поколения 1920-х — начала 30-х годов в Украинской ССР.
 Северное Возрождение — термин, использующийся для описания эпохи Возрождения в северной Европе, или, более обобщающе, во всей Европе за пределами Италии, к северу от Альп.

Населенные пункты

Белоруссия 
 Возрождение — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Возрождение — посёлок в Белыничском районе Могилёвской области.
 Возрождение — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.
 Возрождение — посёлок в Чериковском районе Могилёвской области.

Россия 
 Возрождение — посёлок в Харовском районе Вологодской области.
 Возрождение — посёлок в Эртильском районе Воронежской области.
 Возрождение — село в составе города Геленджик Краснодарского края.
 Возрождение — посёлок в Кавказском районе Краснодарского края.
 Возрождение — хутор в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края.
 Возрождение — хутор в Солнцевском районе Курской области.
 Возрождение — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Возрождение — посёлок при станции в Выборгском районе Ленинградской области.
 Возрождение — посёлок в Коломенском районе Московской области.
 Возрождение — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Возрождение — посёлок в Бутурлинском районе Нижегородской области.
 Возрождение — посёлок в Княгининском районе Нижегородской области.
 Возрождение — деревня в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
 Возрождение — посёлок в Пензенском районе Пензенской области.
 Возрождение — деревня в Пронском районе Рязанской области.
 Возрождение — посёлок в Хвалынском районе Саратовской области.
 Возрождение — станция (как тип населённого пункта) в Хвалынском районе Саратовской области.
 Возрождение — железнодорожная станция в Хвалынском районе Саратовской области.
 Возрождение — хутор в Минераловодском районе Ставропольского края.
 Возрождение — посёлок в Кимовском районе Тульской области.

 Возрождение — село, Кировский район Крыма.

Прочее 
 Печатные издания
 «Возрождение» — газета, выходившая в Париже в 1920-х — 1930-х гг.
 «Возрождение» — журнал, выходивший в Париже в 1949—1974 годах.
 «Возрождение» — одна из книг трилогии Л. И. Брежнева.
 «Возрождение» — роман Стивена Кинга.
 «Возрождение» (1819) — стихотворение А. С. Пушкина.
 «Возрождение» — литературно-художественный и научно-популярный, иллюстрированный альманах.
 «Возрождение» — газета на русском языке, издававшаяся в Тифлисе в 1905 году.

 Организации
 «Возрождение» — один из крупнейших российских коммерческих банков.
 «Возрождение» — угольная шахта во Львовско-Волынском угольном бассейне.
 «Возрождение» — Всесоюзное общество советских немцев «Возрождение», общественное объединение российских немцев стран бывшего СССР.
 «Возрождение» — Белорусский народный фронт за Перестройку «Возрождение».
 «Возрождение» — болгарская политическая партия.
 «Возрождение» — украинская политическая партия.
 Духовный центр «Возрождение» — религиозная организация харизматического движения.
 «Возрождение» (Партия возрождения иранской нации) — иранская политическая партия второй половины 1970-х.
 «Возрождение» — украинская благотворительная общественная организация, основанная бизнесменом Джорджем Соросом, являющаяся частью международной сети фондов «Открытое Общество».

 Аудио/видео
 «Возрождение» — дебютный альбом группы «Аркона».
 «Возрождение» (The Outer Limits: Resurrection) — телефильм, 2 серия 2 сезона сериала «За гранью возможного».
 «Возрождение» (Resurrection) — эпизод научно-фантастического телевизионного сериала «Звёздные врата: SG-1», 7-й сезон.
 «Возрождение» (Regeneration, 1915) — фильм режиссёра Рауля Уолша.
 «Возрождение» — второй эпизод третьего сезона американского мультсериала «Легенда о Корре».

См. также 
 Возрождение языков
 Видродження
 Площадь Возрождения
 Улица Возрождения
Ленинское Возрождение
 Ренессанс (значения)

Примечания